Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Quick·Step - Innergetic in 2008.

2008
Wielerploeg in 2008